

Позиції в чартах

Примітки 

Сингли 1991
Пісні U2